Internal Affairs (engl. Terminus für Abteilung für Innere Angelegenheiten) bezeichnet

Einen Film von 1990 mit Richard Gere und Andy Garcia unter Regie von Mike Figgis, siehe Internal Affairs – Trau’ ihm, er ist ein Cop
Einen Fernsehfilm von 1988 mit Richard Crenna unter Regie von Michael Tuchner, siehe Internal Affairs (Film)
Das Solodebütalbum von Pharoahe Monch aus dem Jahr 1999, siehe Internal Affairs (Album)

Infernal Affairs ist ein Film aus Hongkong von 2002 unter Regie von Andrew Lau und Alan Mak mit Andy Lau und Tony Leung